Die Toray Pan Pacific Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 29. Januar bis 6. Februar 2005 statt.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Lindsay Davenport mit 6:1, 3:6 und 7:65. Im Doppel gewann die Paarung Janette Husárová / Jelena Lichowzewa mit 6:4 und 6:3 gegen Lindsay Davenport / Corina Morariu.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Toray Pan Pacific Open 2005 fand vom 29. bis 31. Januar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Shibuya